Pack peut désigner :

 Pack, une masse de blocs de glace flottants, détachés de la banquise et soudés ou non entre eux. Il s'agit d'eau salée, contrairement aux icebergs. Voir Banquise de mer ;

Toponyme 

 Pack (Autriche), une commune de Styrie ;

Patronyme 

 Doris Pack, une députée européenne ;
 Joe Pack, un skieur acrobatique américain ;
 Roger Lloyd Pack (1944-2014), acteur britannique.

Divers 
 Brat Pack, un groupe d'acteurs américains ;
 Wisła Can-Pack, un club polonais de basket-ball ;
 The Rat Pack, un groupe de chanteurs américains ;
 Six Pack, une équipe de super-héros ;
 Flat-Pack Philosophy, un album du groupe Buzzcocks ;
 Nevada Wolf Pack, un club omnisports universitaire.

Voir aussi